El Gavillero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Gavillero, delstaten Mexiko, Coyotepec, 
 El Gavillero, Oaxaca, San Felipe Tejalápam, 

Robotskapade Mexikoförgreningar